Tunense – abitanti di Tunas do Paraná
Tunense – abitanti di Tunas